Municipio de Alma puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
Municipio de Alma (condado de Crawford, Arkansas)
Municipio de Alma (Dakota del Norte), en el condado de Cavalier.
Municipio de Alma (Kansas), en el condado de Wabaunsee.
Municipio de Alma (condado de Marshall, Minnesota)
Municipio de Alma (condado de Harlan, Nebraska)
Municipio de Alma (condado de Marion, Illinois)